Nawaf Al-Temyat (em árabe: نواف التمياط - Riad, 28 de junho de 1976) é um ex-futebolista saudita, que atuava como meia.

Carreira 
Em clubes, Al-Temyat atuou apenas em um: o Al-Hilal, onde atuou de 1993 a 2008, quando se aposentou dos gramados.

Seleção 
Disputou três edições da Copa do Mundo: 1998, 2002 (foi o único que se salvou da vexatória campanha da equipe) e 2006. Abandonou os Filhos do Deserto nesse mesmo ano.

Títulos

Clubes
 Saudi Premier League : 1996, 1998, 2002, 2005, 2008
 Crown Prince Cup : 2000, 2003, 2006
 Saudi Federation Cup : 1996, 2000, 2006
 Saudi Founder's Cup : 2000
 AFC Champions League : 2000
 Asian Cup Winners Cup : 1997, 2002
 Asian Super Cup : 1997, 2000
 Arab Cup Winners' Cup : 2000
 Arab Super Cup : 2001
 Gulf Club Champions Cup : 1998

Internacional
 Copa da Ásia
 Vice (1) : 2000
 Arab Nations Cup
 Campeão (1) : 1998

Individual
 Futebolista Asiático do Ano: 2000
 Futebolista Árabe do Ano: 2000

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Al-Hilal Saudi Football Club
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999